Mark Watson peut faire référence à :

 Mark Watson (1970-), joueur de football canadien ;
 Mark W. Watson (1952-), professeur d'économétrie américain.
 Mark Watson-Gandy (né en 1967), barrister britannique.